Banje Selo (Chorwacja)
 Banje Selo (Czarnogóra)